

Sigle 
 Dimosia Epicheirisi Ilektrismou – azienda statale greca di fornitura di energia elettrica e acqua, detta anche PPC (Public Power Corporation)

Cinema 
Dei – film del 2018 diretto da Cosimo Terlizzi

Codici 
 DEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Denis Island (Seychelles)

Persone 
 Angiolo Nardi Dei (1833-1913) – matematico italiano
 Antonio Dei (1917-2006) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 David Dei (1974) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Diana Dei, nome d'arte di Agnese Mancinelli (1914-1999) – attrice, pianista e insegnante italiana
 Gianni Dei, talvolta accreditato come Gianni Dei Carpanelli, Nino Dei e John Day (1940) – attore e cantante italiano
 Luigi Dei (1956) – accademico, divulgatore scientifico e rettore italiano
 Mimmo Dei, propr. Guglielmo Dei (1909-1985) – imprenditore italiano nel settore dell'automobilismo

Altro 
 Dèi – plurale di Dio
 DEI – dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova
 DEI – tipografia del genio civile
 Umberto Dei – storica azienda italiana produttrice di biciclette, fondata nel 1896 ed entrata poi a far parte del gruppo Atala